Raleigh ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Raleigh (Florida)
 Raleigh (Georgia)
 Raleigh (Illinois)
 Raleigh (Indiana)
 Raleigh (Iowa)
 Raleigh (Kentucky)
 Raleigh (Mississippi)
 Raleigh (North Carolina)
 Raleigh (North Dakota), im Grant County
 Raleigh (Tennessee)
 Raleigh (Texas)
 Raleigh (West Virginia)
 Raleigh Heights (Nevada)
 Raleigh Hills (Oregon)
 Raleigh Place (Virginia)
 Raleigh Terrace (Virginia)

in Kanada:
 Raleigh (Newfoundland and Labrador)

Raleigh ist der Familienname folgender Personen:
 Justin Raleigh. US-amerikanischer Maskenbildner
 Walter Raleigh (1552/1554–1618), englischer Seefahrer, Entdecker und Schriftsteller
 William Raleigh († 1250), englischer Jurist und Geistlicher, Bischof von Norwich und Winchester

Raleigh steht für:
 Bistum Raleigh, Diözese der römisch-katholischen Kirche in North Carolina
 Raleigh-Durham International Airport, Flughafen in North Carolina
 Raleigh Cycle Company, britischer Fahrradhersteller
 Raleigh Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 TI-Raleigh, niederländische Radsportmannschaft von 1971 bis 1983
 Team Raleigh-GAC, britische Radsportmannschaft ab 2010

Siehe auch:
 USS Raleigh
 Rayleigh